Rio Novo (portugiesisch: „Neuer Fluss“) ist der Name verschiedener Flüsse in Brasilien:

 Rio Novo (Minas Gerais) im Bundesstaat Minas Gerais
 Rio Novo (São Paulo) im Bundesstaat São Paulo
 Rio Novo (Santa Catarina) im Bundesstaat Santa Catarina
 Rio Novo (Mato Grosso do Sul) im Bundesstaat Mato Grosso do Sul